Краутайм (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Краутайм (Ягст) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.